Жули (Краснинский район) — деревня в Смоленской области. 
 Жули (Угранский район) — деревня в Смоленской области.